Appetite for Destruction Tour — концертный тур американской рок-группы Guns N’ Roses, устроенный в поддержку их дебютного альбома Appetite for Destruction, выпущенного 21 июля 1987 года. На протяжении шестнадцатимесячного тура группа выступала как в качестве разогрева для The Cult, Mötley Crüe, Alice Cooper, Iron Maiden и Aerosmith, так и в качестве хэдлайнеров на четырёх континентах.

Смерти на Monsters of Rock 
20 августа 1988 года Guns N' Roses выступали на фестивале Monsters of Rock, проходящем в Донингтон Парке, Касл-Донингтон, Англия. К началу их сета, количество посетителей, превышающее сто тысяч человек, начало проталкиваться ближе к сцене. Несмотря на требования Эксла Роуза отодвинуться и продолжая двигаться вперёд, толпа затоптала двух поклонников на смерть. 
СМИ повсеместно начали обвинять в случившемся Guns N' Roses, и порицать их за то что группа продолжила играть, пренебрегая опасным состоянием толпы. Однако, начальник охраны фестиваля заявил что группа не была осведомлена о допустимом количестве народа и после всё же остановила концерт и попыталась утихомирить публику.

Даты выступления

Состав 
 Эксл Роуз — вокал, перкуссия
 Слэш — лид-гитара, бэк-вокал
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, бэк-вокал
 Дафф Маккэган — бас-гитара, бэк-вокал
 Стивен Адлер — ударные
Заменяющие музыканты
 Фред Коури — ударные (1987–88; восемь концертов)
 Кид Хаос — бас-гитара (1988; один концерт)

Разогревающие группы 
 Faster Pussycat
 The Quireboys
 Ezo
 Funhouse
 Junkyard
 L.A. Guns
 T.S.O.L.
 U.D.O. 
 Zodiac Mindwarp and the Love Reaction
 Kings of the Sun
 The Angels
 Knightshade

Примечания

Ссылки 
 Guns N' Roses 1987 Appetite For Destruction Tour - Photo Set - rockrattlenroll.com

Концертные туры 1987 года
Концертные туры 1988 года